Himmelbach ist der Name folgender Gewässer:

 Himmelbach (Glatt), rechter Zufluss der Glatt im Kanton Zürich
 Himmelbach (Pegnitz), linker Zufluss der Pegnitz bei Lauf an der Pegnitz, Landkreis Nürnberger Land, Bayern

Siehe auch:
 Himmelsbach